Грецовка — посёлок в Щёкинском районе Тульской области, Россия.

География 
Поселок Грецовка расположен в Щёкинском районе Тульской области.

Расстояние до районного центра: Щекино: 30 км. Расстояние до областного центра: Тула 52 км. Расстояние до столицы: Москва — 223 км.

Население

Уроженцы 
 Игорь Тальков (1956—1991) — советский рок-музыкант, певец, поэт, актёр и композитор.

Примечания

Ссылки 
 деревня грецовка щекинский район тульская область

Населённые пункты Щёкинского района